Заби́ха () — животное, зарезанное по правилам, установленным шариатом. Резка животного называется забх.

Животные 
Предписанный шариатом метод ритуального убоя относится ко всем животным, за исключением саранчи, рыб, и большинства морских животных, которых резать не обязательно. При забое животного делается глубокий надрез острым ножом по горлу так, чтобы перерезать яремную вену и сонную артерию, но оставить неповрежденным спинной мозг. В кораническом аяте суры Аль-Маида перечисляются животные, употребление, которых для мусульман запрещено (харам):

Порядок заклания 
Главным условием при резке животного является произнесение режущим мусульманином слова «Бисмиллях» (во имя Аллаха). Если это слово не было произнесено намеренно, то мясо такого животного запрещено употреблять в пищу (харам). В том случае, если резчик не произнёс слово «Бисмиллях» по забывчивости, то это мясо есть можно (халяль). Вместо слова «Бисмиллях» можно произнести слова «Аллаху акбар» (Аллах велик). Это предписание исходит из 36 аята суры Аль-Хаджж: «И принесение в жертву верблюдов Мы установили для вас в качестве обряда, предписанного Аллахом. Для вас в этом — польза. Произносите же над верблюдами имя Аллаха, когда они стоят рядами».

По исламской традиции, животное для убоя необходимо осторожно положить на землю, не травмируя его и не нанося увечий. Нож должен быть острым для того, чтобы не причинять лишнюю боль животному. Необходимо прятать нож от животного до последнего момента. При убое животного режутся крупные шейные артерии, а также пищевод и трахея, оставляя неповрежденной нервную систему. Животное не разделывается до того, пока оно не умрёт. Необходимо, чтобы как можно больше крови вытекло из тела животного. При таком убое мясо считается дозволенным (халяль).

См. также 
 Пищевые запреты в исламе
 Забихулла
 Шхита

Примечания

Источники 
 
 

Исламские термины
Мясо
Умерщвление животных